Женская сборная Украины по хоккею с шайбой — женская национальная сборная команда мастеров по хоккею с шайбой. Представляет Украину на международных турнирах по хоккею с шайбой и товарищеских встречах. Организацию, управление и контроль обеспечивает Федерация хоккея Украины. После участия в чемпионате Европы среди женских команд 1995 года была расформирована. Восстановлена в 2017 году.

История

1992−1995 
Женская сборная Украины по хоккею с шайбой была сформирована во времена руководства Федерацией хоккея Украины Анатолием Николаевичем Хорозовым. Тренером команды был назначен Михаил Воробьёв, его земляк Валерий Пономаренко и Дмитрий Думаревский стали помощниками. Основу сборной составили девушки из Харькова, которых в начале 1990 года собрал под знаменами спортивного общества «Динамо» Алексей Георгиевич Слащёв. Набирали девушек из разных видов спорта: конькобежного, шорт-трека, фигурного катания, лыжного спорта. Тренером только что созданной команды был назначен Дмитрий Викторович Думаревский, тренировавший в те годы динамовскую молодежь. Позже, согласно веяниям того времени клуб был переименован в «Метаву» по имени своего спонсора — брокерской компании. На год позже женский хоккей пришёл в столицу — женскую хоккейную команду взял под своё крыло Киевский государственный институт физической культуры. Первый международный опыт харьковчанки получили в домашнем матче с хоккеистками созданного также весной 1990 года Улдисом Опитсом, Андреем Закисом и Марикой Нагумановой рижского женского хоккейного клуба , для которых это был тоже первый серьёзный опыт. Латвийские спортсменки под руководством тандема тренеров Улдиса Опитса и Андрея Закиса встречались время от времени с эстонскими хоккеистками, однако, эстонская команда не просуществовала достаточно долго. Спаренный матч между женской командой «Динамо» и  закончился с общим перевесом гостей (2:2, 1:4). В одной из игр спортсменки отличились, устроив на площадке драку в формате 5х5. Позже соперницы провели ещё три встречи в Риге. Общий итог этих встреч — ничья. В конце апреля 1992 года харьковская команда представляла Украину на международном Пасхальном турнире, проходившем в Риге (Латвия). Кроме украинских и латвийских спортсменок, в турнире приняли участие 4 немецкие команды. Победителем турнюра стала команда «TUS Geretsried», обыгравшая в финале хозяек турнира.

Через 2 месяца, в конце июня, хоккеистки «Метавы» представляли Украину на первом международном турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге (Россия), где кроме украинок и местной команды «Тройка», составленной из хоккеисток игравших за различные любительские мужские команды города, приняли участие представлявшие Латвию хоккеистки , а также две американские команды: «Ambassadors» и «New England». Команда смогла переиграть хозяев 6:1. Осенью по договорённости с латвийской стороной были проведены ещё несколько товарищеских матчей в Харькове, РигеЮрмале. В Риге был организован международный турнир с участием украинской и латвийской команды, а также созданной в августе в Екатеринбурге на базе ЖХК «Локомотив» (хоккей с мячом) команды «Ведьмы Урала» под руководством Альберта Фёдорова, сумевшая обыграть своих более опытных соперниц.

С 3 по 8 января 1993 года в Санкт-Петербурге прошёл очередной международный рождественский турнир, где вновь встретились команды представлявшие Украину, Латвию и Россию. Компанию им составили приглашённые команды из США («Taft School») и Германии («GSK-Mers»). После турнира американская делегация пригласила девушек провести в феврале ряд выставочных матчей в США и Канаде. График турне предусматривал проведение 13 матчей за две недели в различных городах: Бостоне, Нью-Йорке, Монреале, Оттаве. Костяк объединённой команды «Россия-Латвия-Украина» составили 10 россиянок. В состав вошли шесть латвийских хоккеисток и пять украинских (сестры Инна и Елена Вансович, Татьяна Кононенко, Татьяна Березняк и Надежда Глущенко). Возглавил команду российский тренер Альберт Фёдоров. Соперницами девушек стали хоккейные команды различных колледжей, сопоставимые по мастерству с объединённой постсоветской командой. Команда выиграла шесть встреч, четыре свела вничью, и уступила в трёх. Сформированная таким образом команда заложила основу российской национальной сборной.

Впервые команда собралась весной 1992 года. На денежные средства, которые выделило Министерство молодёжи и спорта Украины, команда провела «земляной» сбор, а также два сбора на льду, в Киеве и Харькове. Свой первый официальный матч сборная Украины, составленная исключительно из харьковских хоккеисток, выступая в форме киевского «Сокола» провела 1 ноября 1992 года, обыграв команду Латвии в Риге со счётом 3:0 в первом матче квалификационного турнира группы B чемпионата Европы среди женских команд 1993 года. Квалификационный турнир проводился в связи с увеличением количества заявок на участие в чемпионате Европы среди женских команд 1993 года до 13-ти. Формат чемпионата предусматривал проведение игр в двух группах — группе A, в которой играли 6 сильнейших команд Европы, и группу B, которую сформировали 4 более слабые команды и 3 новичка — Италия, Латвия и Украина. Для отсева слабейшей команды был предусмотрен квалификационный турнир, участие в котором приняли команды Латвии и Украины. Турнир проводился до 2-х побед. После поражения в Риге, латвийская команда в ответной встрече в Киеве вырвала победу в овертайме со счётом 2:1. Украинки всё же выиграли квалификацию, победив в последнем матче — 2:0. Однако, позже, уже после проведения квалификационных матчей, в связи с тем, что Нидерланды и Италия отозвали свои заявки на участие, обе постсоветские сборные были допущены к основным соревнованиям.

Накануне чемпионата Европы в Киеве были сыграны две товарищеские встречи с командой Франции. Обе встречи украинки проиграли (0:2, 1:3).

После отказа Франции принять игры чемпионата Европы в группе B, турнир, во многом благодаря авторитету Хорозова, удалось провести в Киеве. Игры прошли на льду детско-юношеского учебно-спортивного комплекса профсоюзов «Авангард». Команда Украины заняла последнее место, проиграв 3 матча и переиграв лишь знакомую им по квалификации команду Латвии, ставшую впоследствии победителем этого турнира.

В октябре 1994 года команда выступила на международном турнире в Москве (Россия) вместе с командами Финляндии, России и Латвии. Украинки проиграли все 3 встречи, потерпев в одной из них самое сокрушительное в своей истории поражение — 0:31 от действующего бронзового призёра чемпионата мира — команды Финляндии.

До прекращения своего существования в 1995 году команда выступила ещё на одном чемпионате Европы и заняла там последнее место, проиграв всё 4 матча. После турнира из-за недостаточного финансирования ФХУ женская команда была расформирована. Её место на чемпионате Европы 1996 года занял дебютант турнира женская сборная Казахстана.

 Выступления 
На зимних Олимпийских Играх женская сборная Украины 1992−1995 годов не выступала.

Чемпионат Европы среди женских команд
 1993 — 11-е место (5-е место в группе B)
 1995 — 14-е место (8-е место в группе B)

Международные турниры
 1994 — «Кубок Москвы» — 4-е место

Новая история 
2016 год стал новой вехой в истории украинского женского хоккея с шайбой. 9 декабря 2015 года состоялся первый в истории женского украинского хоккея матч между женскими командами. В товарищеской игре, состоявшейся в киевском Дворце спорта и приуроченной к 55-летию со дня его открытия встретились основанные в том же 2015-м году ЖХК «» и ЖХК «» (8:7). Встреча стала первой в серии из 4-х показательных игр. Следующие две игры прошли 26-27 февраля 2016 года в Днепропетровске и завершились разгромными победами хозяек (12:5 и 9:2). Четвёртая встреча состоялась 13 марта в Кременчуге, и закончилась рзгромным реваншем киевлянок (16:6). Вскоре в Киеве инициативная группа во главе с президентом ЖХК «» Надеждой Бобошко и капитаном команды Юлией Артемьевой встретилась с президентом ФХУ Анатолием Брезвиным, на которой поднимались вопросы развития хоккея с шайбой среди женщин, а также проведение первого чемпионата Украины среди женских команд. 18 марта 2016 года состоялось заседание исполкома федерации, на котором присутствовали представители инициативной группы. На заседании исполкома было принято приницпиальное решение про учреждение комитета женского хоккея как структуры Федерации хоккея Украины. Также было принято решение об организации и проведении 

Комитет женского хоккея возглавила Юлия Артемьева. В короткие сроки для участия в  были организованы 4 команды: к вышупомянутым представителям Киева и Днепропетровска присоединились команды Кременчуга (ЖХК «»), а затем и Харькова (ЖХК «»). В последний момент к участникам присоединились будущие победители  днепропетровские «».

В рамках программы Международной федерации хоккея «2017 Global Girls’ Game» были сформированы две сборные клубов, состоящие исключительно из украинских хоккеисток, участниц национального чемпионата. По финансовым причинам не смогли приехать представительницы Харькова. 20 февраля 2017 года на льду броварской арены  между ними был проведён товарищеский матч. А уже летом сборная клубов, под руководством тренера Евгения Алипова дебютировала в спаренном матче против сборной клубов Турции. Матчи прошли 29 и 30 июля 2017 года. В обоих матчах со счётом 7:1 и 5:1 соответственно победу праздновала украинская команда. Несмотря на кажущуюся разницу в классе, среди 14-ти приехавших в Киев турецких хоккеисток присутствовали пять участниц чемпионатов мира во II дивизионе — вратарь Dadasoglu Kubra и нападающие Demirkol Basak, Kutluca Suheda, Tunali Merve и Yilmaz Selin. Последняя стала автором шайбы в первой встрече и голевой передачи во второй. С двумя из них украинкам довелось скрестить клюшки через 2,5 года на чемпионате мира 2020 года во II дивизионе в Акюрейри. В расширенном списке сборной Турции в 2020 году присутствовали также вратарь Dadasoglu Kubra и защитник Oztekin Teksin, также знакомые украинкам по киевской встрече сборных клубов.

На ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в мае 2018 года во время чемпионата мира было объявлено, что в квалификации второго дивизиона чемпионата мира 2019 года среди женских команд будет играть сборная Украины. В мае 2018 года на заседании исполкома ФХУ, посвящённого итогам выступлений национальных команд всех уровней на чемпионатах мира, было принято решение о создании женской сборной команды. 14 августа очередной исполком назначил главным тренером команды Вадима Радченко.

Выступления

Чемпионаты мира

Ближайшие и последние игры

Матчи сезона 2019/2020

Матчи сезона 2020/2021 
В сезоне 2020/2021 Министерством молодёжи и спорта Украины едиными календарными планами физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2020 и 2021 года было предусмотрено участие игроков и тренеров женской сборной Украины в составе 26 игроков и 8 тренеров в следующих учебно-тренировочных сборах по специальной подготовке в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года:
 с 2 ноября по 8 ноября 2020 года
 с 6 февраля по 14 февраля 2021 года (УТЗ по специальной тактико-технической подготовке)
 с 3 марта по 14 марта 2021 года

16 ноября 2020 года на совещании руководства Федерации хоккея Украины было принято решение о возобновлении подготовки женской национальной сборной по хоккею с шайбой в рамках подготовки к чемпионату мира (Дивизион III) с 15 по 21 марта 2021 года в Каунасе. Тренировочные сборы в количестве 3-х были запланированы на декабрь 2020 года, январь/февраль и март 2021 года. 4 декабря 2020 года было принято решение об отмене всех учебно-тренировочных сборов 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Состав 
Состав женской сборной Украины по хоккею с шайбой на чемпионате мира 2020 года (Дивизион II. Группа B) в Акюрейри с 23 по 29 февраля 2020 года.

Список игроков женской сборной Украины по хоккею с шайбой, вызванных на учебно-тренировочный сбор в  (Бровары, Киевская область) с 4 по 10 апреля 2021 года

Список кандидатов в состав женской сборной Украины по хоккею с шайбой на сезон 2020/2021

Расширенный список кандидатов в состав женской сборной Украины по хоккею с шайбой на сезон 2020/2021

Тренеры

Примечания 
Статистика в разделе «Составы» приводится без учёта показателей в матчах 1992−95 годов

Ссылки 
 Федерация хоккея Украины
 Украина на официальном сайте ИИХФ
 Женская сборная Украины (ЧМ) на сайте Elite Prospects
 Женская сборная Украины по хоккею с шайбой на сайте nationalteamsoficehockey.com
 Все матчи женской сборной Украины по хоккею с шайбой на сайте whockey.com
 Женский хоккей Украины
 Жіночий хокей України
 История женского хоккея от ХК «Пантеры»

Литература

См. также 
 Список матчей женской сборной Украины по хоккею с шайбой

Украина
Ж